Calyptrogyne är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Calyptrogyne ingår i familjen Arecaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Calyptrogyne